La saison 2017 du championnat de France F4 se déroule du  16 avril au 15 octobre au sein du format championnat de France des circuits pour la majorité des épreuves. Elle est remportée par le Français Arthur Rougier, vainqueur de cinq des vingt-quatre courses de la saison.

Repères de débuts de saison

Calendrier

Engagés

Résultats

Classement saison 2017

Attribution des points

Classement pilotes

Championnat de France F4

Championnat international F4

Championnat de France F4 Junior

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

F4
France